Das European Darts Matchplay 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2018 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das neunte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war erneut die edel-optics.de Arena in Hamburg.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:2-legs gegen den Iren William O’Connor durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeld ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Joe Cullen
  Mensur Suljović
  Jonny Clayton
  Ian White
  Darren Webster
  Gerwyn Price
  Mervyn King
  Simon Whitlock
  Stephen Bunting
  Kim Huybrechts
  Steve Beaton

Sieger des UK Qualifier
  Robert Owen
  Michael Barnard
  Jamie Bain
  James Wilson
  Martin Atkins
  Keegan Brown
  Darren Johnson
  Paul Rowley
  Justin Pipe
  Luke Humphries
  Andy Boulton
  Ryan Joyce
  Chris Dobey
  William O’Connor
  Robert Thornton
  Jim Brown
  Mark Wilson
  Jason Lowe

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Cristo Reyes
  Vincent van der Voort
  Ronny Huybrechts
  Mike De Decker
  Dirk van Duijvenbode
  Jermaine Wattimena
  Mario Robbe
  Jelle Klaasen

Sieger des Host Nation Qualifier
  Max Hopp
  René Eidams
  Robert Marijanović
  Martin Schindler
  Dragutin Horvat
  Maik Langendorf

Nordic & Baltic Qualifier
  Darius Labanauskas

East Europe Qualifier
  Boris Kolzow

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Dartwettbewerb in Hamburg